Ел Негро има више значења:

 Ел Негро (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Негро, Санта Лусија (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Негро (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Негро, Куева дел Негро (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Негро (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Негро (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Негро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Негро (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Негро (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Негро (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику